Die Abkürzung BPP steht für:
 Bayerische Politische Polizei
 Beam Parameter Product, ein Begriff aus der Optik
 Biełaruskaja patryjatyčnaja partyja (), eine konservative Partei in Weißrussland
 Bin-Packing-Problem, ein NP-schweres kombinatorisches Optimierungsproblem
 Black Panther Party
 Border Patrol Police, die thailändische Grenzschutzpolizei (Thailand)
 Botswana People’s Party, eine politische Partei in Botswana
 BPP (Komplexitätsklasse), ein Begriff aus der Komplexitätstheorie
 Bund Philatelistischer Prüfer
 Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei

Die Abkürzung bpp steht für:
 Bit pro Pixel; siehe Farbtiefe (Computergrafik)

BPP